Bdellodrilus är ett släkte av ringmaskar. Bdellodrilus ingår i familjen Bdellodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Bdellodrilus